A 21 316-os számú mellékút egy rövid, alig kétszáz méteres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Őrbottyán lakott területén.

A 2103-as útból ágazik ki, annak a 6+100-as kilométerszelvénye közelében, délkelet felé. A Budapest–Vácrátót–Vác-vasútvonal Őrbottyán vasútállomásáig vezet; települési neve Állomás utca.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 210 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

Jegyzetek

21316
Őrbottyán